The Double Event – film del 1911 diretto da W.J. Lincoln
 The Double Event – film del 1914 diretto da  Warwick Buckland
 The Double Event – film del 1921 diretto da Kenelm Foss
 The Double Event – film del 1934 diretto da Leslie Howard Gordon